Kabinett Jawara steht für folgende Regierungen der britischen Kolonie Gambia bzw. Gambias:
 Kabinett Jawara I (1962 bis 1970)
 Kabinett Jawara II (1970 bis 1972) 
 Kabinett Jawara III (1972 bis 1977) 
 Kabinett Jawara IV (1977 bis 1982)
 Kabinett Jawara V (1982 bis 1987)
 Kabinett Jawara VI (1987 bis 1992)
 Kabinett Jawara VII (1992 bis 1994)